Натуральне число 1531
 1531 рік до нашої ери
 1531 рік нашої ери